Okręty USA:
 USS Constellation (1798) – fregata z początku XIX wieku, w służbie w latach 1798-1853.
 USS Constellation (1854) – slup wojenny z połowy XIX wieku, w służbie od 1854, zachowany jako okręt-muzeum
 USS Constellation (CC-2) – planowany krążownik liniowy
 USS Constellation (CV-64) – lotniskowiec, w służbie w latach 1961-2003

Constellation